Миколаївський шаховий клуб — товариство любителів шахів м. Миколаєва, також будівля, в якій базується товариство. Розташований за адресою вул. Фалєєвська, 1а, на розі з вул. Набережною, поблизу Флотського бульвара. Відкрився в 1999 році в приміщенні колишнього радіовузла (колишній особняк пастора лютеранської церкви).

В школі клубу займається близько 400 дітей, заняття безкоштовні, за рік проходить близько 80-ти шахових заходів.

Посилання 
 Достопримечательности Николаева / Шахматный клуб  

Центральний район (Миколаїв)
Спортивні клуби, засновані 1999
1999 у Миколаєві
1999 в українському спорті